Осётр — река в Московской, Рязанской и Тульской областях России. Правый приток Оки.

Длина — 228 км, площадь бассейна — 3480 км², по другим данным, длина — 237 км, площадь водосбора — 3350 км². Бо́льшая часть русла (149 км) и бассейна (2140 км²) — в пределах Подмосковья.

Берёт начало на Среднерусской возвышенности, из родника близ урочища (бывшая деревня) Мелеховка Тульской области. Течёт в живописной долине преимущественно в широтном направлении по холмистой безлесной местности. По верхнему течению Осетра — выходы известняка.

Впадает в Оку выше Коломны, напротив села Акатьево. Река несудоходна. На реке стоят город Зарайск и рабочий посёлок Серебряные Пруды.

Осётр пересекает автотрасса , в районе села Хрусловка через реку построен железнодорожный мост.

Питание преимущественно снеговое. Замерзает в ноябре, вскрывается в конце марта — апреле. Среднегодовой расход воды в 42 км от устья — 12,7 м³/с, что соответствует объёму стока 0,4 км³/год.

В реке обитают карп, сазан, голавль, лещ, линь, пескарь, язь, плотва, жерех, густера, судак, щука, окунь, ёрш, уклейка.

По данным Государственного водного реестра России, относится к Окскому бассейновому округу. Речной бассейн — Ока, речной подбассейн — бассейны притоков Оки до впадения Мокши, водохозяйственный участок — Ока от города Каширы до города Коломны, без реки Москвы.

Притоки 
(расстояние от устья)

 0,4 км: река Матырка (пр)
 28 км: река Уница (пр)
 33 км: река Тюфитка (лв)
 39 км: река Осётрик (пр)
 50 км: река Незнанка (лв)
 62 км: ручей Осётрик (пр)
 92 км: река Велишка (пр)
 110 км: река Пачога (пр)
 114 км: река Кудесна (пр)
 128 км: река Березинка (лв)
 139 км: река Полосня (пр)
 146 км: река Мордвес (лв)
 157 км: река без названия, у села Исаково (лв)
 167 км: река Венёвка (пр)
 170 км: река Рудица (лв)
 181 км: река Веркуша (Лесная Веркуша) (лв)

Галерея

Примечания

Литература 
 Скворцов А. К. Степная растительность в бассейне среднего течения р. Осетра в Московской области // Бюл. МОЛ. Отд. биол. — 1947. — Т. 52, вып.6.
 
 

Притоки Оки (приток Волги)
Реки Тульской области
Реки Рязанской области
Реки городского округа Серебряные Пруды
Реки Зарайского района
Реки городского округа Озёры
Реки Луховицкого района
